Leucippus és un gènere d'ocells de la família dels colibrís (Trochilidae).

Llista d'espècies 
Segons la Classificació del Congrés Ornitològic Internacional (versió 2.5, 2010) aquest gènere està format per 4 espècies:
 colibrí de Tumbes (Leucippus baeri).
 colibrí blanc-i-verd (Leucippus chlorocercus).
 colibrí cremós (Leucippus fallax).
 colibrí de Taczanowski (Leucippus taczanowskii).